Эта статья содержит информацию о групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2010/11.

В групповом этапе участвуют 32 клуба: 22 команды, получившие автоматическую квалификацию, и 10 победителей четвёртого квалификационного раунда (пять из чемпионской и пять из нечемпионской квалификации).

Клубы разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят в плей-офф. Команды, занявшие третье место, переходят в Лигу Европы на стадию 1/16 финала.

География турнира 
В групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2010/11 представлены национальные лиги следующих стран:
 Англия — 4 команды,
 Германия, Испания, Италия, Франция — по 3,
 Нидерланды, Португалия, Россия — по 2,
 Греция, Дания, Израиль, Румыния, Сербия, Словакия, Турция, Украина, Швейцария, Шотландия — по 1.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов прошла 26 августа 2010 года в Монако. Перед жеребьёвкой 32 команды были разбиты на 4 корзины в соответствии с их коэффициентами на конец сезона 2009/10. В результате жеребьёвки были образованы 8 групп по 4 команды — по 1 команде из каждой корзины. По правилам жеребьёвки команды из одной страны не могли быть распределены в одну группу. Более того команды из стран, из которых в групповой этап прошли более одного представителя, должны быть распределены поровну между группами A-D (так называемые «красные» группы) и группами E-H («синие» группы), поскольку они играют в разные дни. Для этой цели команды из одной страны были сведены в пары (в случае если команд 3, одна из команд оставалась без пары и на неё не действовало данное ограничение), команды из этих пар должны быть распределены по группам разного цвета. Были образованы следующие пары:
 Англия: Челси и Манчестер Юнайтед; Арсенал и Тоттенхэм Хотспур;
 Испания: Барселона и Реал Мадрид;
 Италия: Интер и Милан;
 Германия: Бавария и Шальке 04;
 Франция: Марсель и Лион;
 Россия: Рубин и Спартак (Москва);
 Нидерланды: Твенте и Аякс;
 Португалия: Бенфика и Брага.

Группы 

Время начала матчей указано MSK/MSKS

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Примечания 

Групповой этап